Folcuin ist der Name folgender Personen:

 Folcuin von Thérouanne, † 855, Bischof von Thérouanne, Heiliger, Festtag 14. Dezember
 Folcuin von Lobbes, † 990, Abt von Lobbes

Siehe auch:
 Volkwin